Alfa Ethniki 1967/1968 var den 52:a säsongen av grekiska högsta ligan i fotboll. Detta var även den första säsongen där förra säsongens Cypriotiska mästare, Olympiakos Nicosia, deltog. Vinst gav 3 poäng, oavgjort gav 2 poäng och förlust gav 1 poäng.

Tabell

Kvalspel

OFI och Panserraikos till Alfa Ethniki 1968/1969

Källor
 Officiell webbplats 
 Rsssf.com

1967/1968
Fotbollssäsongen 1967/1968
1967 på Cypern
1967 i Grekland
1968 på Cypern
1968 i Grekland